Gslapt — компьютерная программа, предоставляющая графический интерфейс для менеджера пакетов Slapt-get, используемый в Slackware-подобных дистрибутивах операционной системы Linux.

Функции 
Настройки:
 Выбор рабочего каталога для хранения служебной информации и загруженных пакетов программ. Удаление загруженных пакетов программ из рабочего каталога.
 Управление исключениями.
 Управление репозиториями.
 Добавление GPG-ключей репозиториев.

Используемые программные компоненты 
 GTK+ — для отображения графического интерфейса.

См. также 
 Slapt-get
 Synaptic

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Gslapt.
 Обзор Gslapt и Slapt-get.

Slapt-get